Il doppio del torneo di tennis Qatar ExxonMobil Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Boris Becker e Patrik Kühnen che hanno battuto in finale Shelby Cannon e Scott Melville 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Tom Nijssen /  Cyril Suk (semifinali)
 Assente

 Hendrik Jan Davids /  Libor Pimek (quarti di finale)
 Diego Nargiso /  Javier Sánchez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 1993
ATP Tour 1993